F21 – oznaczenie ICD-10 zaburzeń schizotypowych
 F-21 – oznaczenie wersji samolotu Lockheed Martin F-16 block 70/72 proponowana indyjskim siłom powietrznym
 F-21A Lion – oznaczenie samolotów IAI Kfir użytkowanych przez USA
 F20/F21 – oznaczenie samochodu osobowego produkcji BMW

Bibliografia